Az M41 az alábbi dolgokat jelentheti: 

 Messier 41 (M41), nyílthalmaz
 M41, postai kód az Egyesült Királyságban

Közlekedés
 M-41 (Michigan highway), autópálya Michigan államban
 M41 autóút, autóút Angliában
 Pamír főút, számozása szerint M41-es főút
 MÁV M41 sorozat, magyar dízelmozdony-típus
Haditechnika
 M41 Walker Bulldog, amerikai könnyű tank
 M41A pulse rifle, elképzelt támadó puska az Alien filmsorozatból